

Patronymes 
 Balivada Kantha Rao, romancier et dramaturge télougou ;
 Calyampudi Radhakrishna Rao (1920-), statisticien indien ;
Kiran Rao (1973-), productrice et réalisatrice indienne ; 
 R. Ramachandra Rao (1871–1936), fonctionnaire et mathématicien indien.

Autres 
 Rao est une localité du Nord Ouest du Sénégal ;
 R.A.O est un acronyme pour Réponse à Appel d'Offres, activité qui consiste à soumettre un dossier de candidature en vue de l'obtention d'un marché, public ou privé, mis en concurrence par Appel d'offres ;
 Dans l'univers de Faucongris pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, Rao est le dieu flanna de la paix, de la raison et de la sérénité ;
 Dans l'univers de DC Comics, Rao est la supergéante rouge autour de laquelle orbite Krypton, qui a été déifié par les Kryptoniens ;
 Rao, le sigle de la Revue archéologique de l'Ouest.

Homonymie de patronyme indien